Nyanzapithecinae є підродиною вимерлої Dendropithecidae як сестра Simiolus. Родинне дерево:

Примітки 

Підродини ссавців